Kornhaus steht für:

 Kornhaus, siehe Getreidespeicher

Örtlichkeiten:
 Kornhaus (Bad Doberan)
 Kornhaus (Bern)
 Kornhaus (Dessau), Bauhausbau und Ausflugsgaststätte
 Kornhaus (Düren), ehemaliges Heimatmuseum
 Kornhaus (Eilenburg)
 Kornhaus (Freiburg im Breisgau)
 Kornhaus (Flein)
 Kornhaus in Gernsbach, siehe Gernsbach #Bauwerke
 Kornhaus (Leipzig), ehemaliges Lagergebäude
 Kornhaus in Marburg, heute Mineralogisches Museum der Philipps-Universität Marburg
 Kornhaus (Meißen)
 Kornhaus (Rorschach)
 Kornhaus (Schwäbisch Gmünd)
 Kornhaus in Zwickau, heute Stadtbibliothek, siehe Zwickau #Historische Bauwerke
 Mšec, deutsch Kornhaus, Stadt in Tschechien